Графство Карлтон расположено в западной части канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 26 632 человек . 

Образовано в 1833 году как часть графства Йорк.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя два города, четыре деревни, одиннадцать приходов и одну индейскую резервацию .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика